Pitta signifie notamment :

Patronyme 

 Eduardo Pitta (1949-) est un poète, écrivain, critique et essayiste portugais.

Cuisine 
La  est un pain calabrais.
 Le pain pitta est une orthographe alternative pour le pain pita, pain plat consommé couramment en Europe du Sud-Est et au Moyen-Orient.
La pitta di patate est un plat typique de la région de Salente (Pouilles, Italie).

Autres 
Pitta est un genre d'oiseaux passereaux tropicaux de la famille des Pittidae, 
Pitta est un des trois doshas dans la médecine ayurvédique.

Voir aussi